Cerco de Damasco (634) — que resultou na conquista da cidade aos bizantinos pelo Califado Ortodoxo
Cerco de Damasco (1148) — as tropas da Segunda Cruzada tentaram conquistar a cidade, mas foram derrotadas pelos búridas e zênguidas
Cerco de Damasco (1400) — os timúridas tomaram a cidade aos burjidas do Cairo e quando as tropas saíram destruíram-na quase completamente
Conquista de Damasco (1918) — tomada da cidade aos otomanos pelos Aliados, durante a Primeira Guerra Mundial
Captura de Damasco (1920) — estágio final da Guerra Franco-Síria

Ver também 
Batalha de Damasco — da Guerra Civil Síria, travada entre 15 de julho e 4 de agosto de 2012

Desambiguações de história